Konrad Grob - pintor suíço.
Henry Grob - enxadrista suíço.

Xadrez 

Ataque Grob
Defesa Grob

Topônimos 

Slovenský Grob - município na Eslováquia
Chorvátsky Grob - município na Eslováquia

Desambiguação